Xavier Darcos (1947), latiniste, académicien et homme politique français ;
 Laure Darcos (1970), femme politique française, épouse de Xavier Darcos depuis 1999.